Pirigallo puede referirse a:
El nombre común de la planta Asphodelus albus.
El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
El nombre común de la planta Onobrychis viciifolia.
El nombre común de la planta Papaver rhoeas.